Alexandria (província egípcia)
 Alexandria (província italiana) — no Piemonte

Desambiguações de topônimos